Karloman syn Karola Młota (~716 – 754)
 Karloman syn Pepina Krótkiego (~751 – 771)
 Karloman król wschodniofrankijski (830 – 880)
 Karloman syn Karola II Łysego (~849 – 876)
 Karloman król zachodniofrankijski (866 – 884)